Le patronyme néerlandais ou flamand De Waele ou leurs variantes renvoient vers quelqu'un appelé en langage populaire le wallon, qui parla une langue romane, généralement une variante du français.

Autres variantes:

Zwaelens, Zwalens, Zwahlen, Swales

Patronyme

De Waele 
 Antoine de Waele, (1573-1639), pasteur et théologien calviniste hollandais ; 
 Bert De Waele (1975-), coureur cycliste belge ;
 Fabien De Waele (1975-), coureur cycliste belge ;
 Jean-Michel De Waele (1961-), professeur en sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles ;
 Maurice De Waele, (1896-1952), coureur cycliste belge ;
 Willy De Waele (1937-), homme politique belge flamand et bourgmestre.

Dewael 
 Patrick Dewael (1955-), homme politique belge néerlandophone.

Dewaele 
 Bruno Dewaele (1953-), un professeur agrégé de lettres modernes, auteur, blogueur et chroniqueur français.
 Gilles Dewaele (1996-), un footballeur belge.
 Henri Dewaele (1872-1942), un sénateur socialiste belge.

De Wals 
 Victor De Wals (1881-1951), homme politique belge néerlandophone.

Swaelens 
 Donald Swaelens (193?-1975), golfeur professionnel belge.
 Anne Swaelens (1981-), femme politique belge.

Waeles 
 Sabrina Waeles, une joueuse de football française

Patronyme flamand